Spott steht für:

 Spott, das Lächerlichmachen
 Spott (East Lothian), eine schottische Ortschaft

Spott ist der Familienname folgender Personen:

 Kirsten Spott (* 1963), deutsche Schriftstellerin
 Roland Spott (* 1957), deutscher Fußballtorhüter
 Verity Spott (* 1987), britische Schriftstellerin und Performancekünstlerin

Siehe auch:
 Spot